Флэ́кси () — фамилия.

Известные носители:
 Флэкси, Калеб (род. 1983) — канадский кёрлингист и тренер по кёрлингу.
 Флэкси, Эллисон (урожд. Эллисон Нимик) (род. 1985) — канадская кёрлингистка.